Vrede van Szeged (1444), tussen het Ottomaanse Rijk en Hongarije
 Bestand van Adrianopel (1547), tussen het Ottomaanse Rijk en de Habsburgers  
 Verdrag van Adrianopel (1568), tussen het Ottomaanse Rijk en de Habsburgers
 Verdrag van Adrianopel (1713), tussen het Ottomaanse Rijk en Rusland
 Verdrag van Adrianopel (1829), tussen het Ottomaanse Rijk en Rusland